Het Laar (Laarbeek), buurtschap in de gemeente Laarbeek
 Het Laar (Tilburg), wijk in de gemeente Tilburg
 Het Laar (Ommen), landgoed in Ommen
 Het Laar (Deventer), straat in de gemeente Deventer